Луције Лициније Лукул се може односити на:
 Луције Лициније Лукул Старији
 Луције Лициније Лукул Млађи